Образование в Нагорно-Карабахской Республике — система образования в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, которая включает дошкольное, среднее, среднее специальное и высшее образование. Контролируется Министерством образования и науки НКР.

Дошкольное образование 
До Карабахской войны в Нагорно-Карабахской автономной области работало около 100 детских садов. В послевоенный период власти непризнанной республики приступили к восстановлению полностью разрушенной системы дошкольного образования. В 2001 году в Степанакерте (Ханкенди) открылся первый государственный детский сад.

4 детских сада открылось в 2007 году, на протяжении 2008—2009 годов было открыто ещё 23 детских сада. В 2010 году детские сады должны были открыться в Степанакерте и селе Ванк (Вянгли), государственный статус должны были получить детские сады Карин така (Дашалты) и Айгестана (Баллыджа). Планируется открытие детских садов в сёлах Гиши (Киш) и Хнушинак (Ханоба) Мартунинского района. Кроме приобретения новых программ и методичных пособий, для директоров и воспитателей детских садов организованы курсы переподготовки. В настоящее время в республике находится 40 детских садов. В детских садах обучаются дети возрастом от трёх до шести лет.

По состоянию на 2018 год, детские сады работают с двойной нагрузкой. Например в одном из детских садов Степанакерта вместо предусмотренных 110 детей обучается более 190. Через 1-1,5 года в столице могут открыться ещё два детских сада. В сельской местности, например, в сёлах Хачен (Сейидбейли), Мачкалашен (Джютджю) и Аракел (Аракюль) в том же году ситуация обстояла совсем иначе. Детские сады были оборудованы в соответствии со всеми европейскими нормами, но из-за небольшого количества детей могли быть закрыты.

Дошкольные учреждениях, оказавшихся по результатам войны 2020 года под контролем Азербайджана (такие, как в сёлах Карин-так и Аракел, городе Гадруте), по состоянию на ноябрь 2021 года, не функционируют.

Среднее образование 

Общеобразовательные школы функционируют во всех населённых пунктах республики. Общая численность общеобразовательных школ в НКР составляет 233, из них 73 % средние, 8 % начальные и 19 % девятилетние. В Степанакерте функционируют двенадцать школ, в Мартуни (Ходжавенд) — три, в Мартакерте (Агдере)— две. В остальных населённых пунктах функционирует по одной школе.

1 сентября 2010 года в первый класс школ НКР поступили более 2200 учеников, что почти вдвое больше числа выпускников школ республики в предыдущем учебном году. В 2010—2011 учебном году в НКР работали 230 школ, в которых учились около 20500 учеников и преподавали около 5000 учителей.
В новых зданиях начали учебный год степанакертская школа № 11, беркадзорская и ногарюхская школы в Аскеранском районе, школа № 2 в селе Чартар Мартунинского района. В целом за годы после карабахской войны в НКР было построено около 60 новых школ и приблизительно столько же отремонтировано. Однако здания некоторых образовательных учреждений Степанакерта и сельских школ всё ещё требуют капитального ремонта и улучшения условий. В 2011 году было завершено строительство новых школ в селе Вагуас (Гозлу) Мартакертского района и селе Гиши Мартунинского района.

С 14 по 19 марта 2011 под эгидой министерства образования и науки Нагорно-Карабахской Республики проходили «Дни русского слова в общеобразовательных школах НКР».

В результате войны 2020 года часть школ была утрачена: несколько перешло под контроль Азербайджана (в том числе, две школы в Шуши), одна большая школа в селе Кнараван — сожжена армянами при оставлении села.

Среднее специальное образование

Училища 
В республике работают два ремесленных училища, в Степанакерте и в Мартуни. В ремесленных образовательных учреждениях НКР существует проблема набора необходимого контингента.

Колледжи 
Четыре колледжа работает в городе Степанакерте:
 Сельскохозяйственный
 Хореографический
 Медицинский им. Т. Камаляна
 Музыкальный им. Саят-Новы
Ещё два колледжа, функционировавших до войны 2020 года в четвёртом по величине городе — Шуши (Шуша), ныне не действуют по причине того, что город перешёл под контроль Азербайджана.

Гимназии 
Работают три гимназии, все в Степанакерте:
 Филиал Ереванской физико-математической школы им. А. Шагиняна
 Арцахского государственного университета
 Министерства обороны НКР

Высшее образование 
По состоянию на 2009 г. в Нагорно-Карабахской Республике работают 5 высших учебных заведений, все они расположены в Степанакерте, из них 2 государственных и 3 частных.

Государственные:
 Арцахский государственный университет
 Степанакертский филиал аграрного университета Армении
Частные:
 Университет «Григорий Нарекаци»
 Университет «Месроп Маштоц»
 Институт прикладного творчества «Акоп Гюрджян»

Примечания

Ссылки 
 Статут Міністерства освіти та науки НКР

См. также 
 Сергій Гірік. Освіта поза світом. Кілька слів про університети невизнаних держав

Нагорно-Карабахская Республика
Нагорно-Карабахская Республика